Карагеоргиево () — село в Бургасской области Болгарии. Входит в состав общины Айтос. Находится примерно в 7 км к северо-западу от центра города Айтос и примерно в 35 км к северо-западу от центра города Бургас. По данным переписи населения 2011 года, в селе  проживало 1347 человек.

Население

Примечания 

Сёла Бургасской области